

Personnalités
 Francis Veber (né en 1937), réalisateur, scénariste et dramaturge français
 Jean Veber (1864-1928), dessinateur de presse et peintre français.
 Jean Veber (réalisateur) scénariste et réalisateur français.
 Jiří Veber (né en 1968), joueur de hockey sur glace tchèque.
 Pierre Veber (1869-1942), auteur dramatique et écrivain français.
 Pierre-Gilles Veber (1896-1968), journaliste, écrivain et scénariste français.
 Serge Veber (1897-1976), scénariste français.

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain